Адріан ван Роєн (; 11 листопада 1704 — 28 лютого 1779) — нідерландський ботанік.
 Давід ван Роєн (; 1727–1799) — нідерландський ботанік, небіж Адріана ван Роєна
 Манон ван Роєн (, 3 липня 1982) — нідерландська плавчиня, олімпійська медалістка.